Inno della Brigata Sassari
Dimonios (traghetto)